El lugar Embrun se puede referir a: 

 Embrun, ciudad canadiense.
 Embrun, ciudad francesa.
 Saint-André-d'Embrun, ciudad y comuna francesa.